La nazionale di pallavolo femminile dell'Andorra è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Andorra ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica di Andorra.

Risultati

Giochi dei piccoli stati d'Europa

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile di Andorra

 
Pallavolo